Palazzo San Francesco – palazzo di Domodossola (VB), sede museale
 Palazzo San Francesco – palazzo di Montesarchio (BN), sede del municipio
 Palazzo San Francesco – palazzo di Sulmona (AQ), sede del municipio